Pacific Journal of Mathematics () — математический журнал, поддерживаемый рядом американских, азиатских и австралийских университетов и исследовательских институтов. В настоящее время публикуется под их эгидой некоммерческим издательством «Mathematical Sciences Publishers».

Был основан в 1951 году Ф. Вольфом и Эдвином Беккенбахом, и с тех пор непрерывно издаётся в объёме пяти томов в год. В интернете доступна полная PDF-версия журнала.

Нынешний состав редакции журнала:
 , Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
 Виджаянти Чари, Калифорнийский университет в Риверсайде
 , Стэнфордский университет
 Лю Кэфэн, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
 Деррен Лонг, Калифорнийский университет в Санта-Барбаре
 Лу Цзянхуа, Гонконгский университет
 , Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
 Цзе Цин, Калифорнийский университет в Санта-Крузе
 Джонатан Рогавски, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе

Ссылки 
 Официальный сайт

Математические журналы